Керпен () — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчинён административному округу Кёльн. Входит в состав района Рейн-Эрфт. Население составляет 64 360 человек (на 31 декабря 2007 года). Занимает площадь 113,94 км². Официальный код — 05 3 62 032.

Город подразделяется на 9 городских районов.

Достопримечательности 

 Замок Лёрсфельд

Известные уроженцы 
Керпен известен как родина знаменитых автогонщиков — Вольфганга фон Трипса, семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера и его брата Ральфа.

В районе Керпена Мёдрат родился известный композитор-авангардист, пионер электронной музыки, один из крупнейших музыкальных новаторов второй половины XX века Карлхайнц Штокхаузен.

Примечания 

 

Города Северного Рейна-Вестфалии